"Brusturi" pode ser:
 Rio Brusturi (Moldova), rio romeno
 Brusturi (Bihor), localidade romena
 Brusturi (Neamţ), localidade romena

Desambiguações de topônimos